František Babka může být:

 František Babka (* 1948), český basketbalista, otec Františka * 1973
 František Babka (* 1973), český basketbalista, syn Františka * 1948